Caubous puede referirse a: 

 Caubous, comuna francesa situada en Alto Garona.
 Caubous, comuna francesa situada en Altos Pirineos.